Zaleszany (gemeente)
 Zaleszany (Subkarpaten)
 Zaleszany (powiat Białostocki)
 Zaleszany (powiat Hajnowski)